Октябрьский тупик:

 Октябрьский тупик — улица в Солнечногорске Московской области
 В Химках Московской области:
 Октябрьский тупик (микрорайон Подрезково)
 Октябрьский тупик (микрорайон Сходня)

См. также 

 Октябрьская улица
 Октябрьский проспект
 Октябрьское шоссе — улица в Волгодонске Ростовской области
 Октябрьская набережная
 Октябрьский бульвар
 Октябрьский переулок
 Октябрьский проезд
 Октябрьский спуск — улица в Омске
 Октябрьская площадь
 Октябрьский